Wyspy nazywane Wyspą Węży:
 Bute – wyspa w Szkocji, dawny obóz karny WP w Rothesay
 Vormsi – wyspa estońska
 Wyspa Wężowa (Ostriw Zmijinyj) – ukraińska wyspa
 Ilha da Queimada Grande – wyspa brazylijska
 Wyspa węży – thriller południowoafrykański
 Wyspa Węży – polska literatura faktu